Брава () — самый маленький по размеру населённый остров Кабо-Верде.

Гористый ландшафт острова сменяют плодородные равнины. Благодаря редкому разнообразию цветущих растений его называют островом цветов.

География 

С геологической точки зрения остров Брава — стратовулкан, не извергавшийся уже примерно 10 тыс. лет. Он является продолжением соседнего острова Фогу, расположенного в 20 км к востоку. Глубина пролива между ними составляет всего несколько сотен метров, в то время как с других сторон остров Брава окружён глубинами более 4000 м уже на расстоянии нескольких километров от берега.

Менее чем в 8 км к северу от Брава находится группа малых необитаемых , или Сухих, также называемых «Островками Ромба» (). В неё входят два более крупных острова:  и , — и три совсем мелких: Ду-Рей, Сападу, Луиш-Карнейру (соответственно ). Все эти острова примечательны тем, что заселены колониями очень редких морских птиц, являющимися эндемичными для данного региона. Некоторые из редких птиц Кабо-Верде запечатлены на монетах государства достоинством 50 эскудо.

История 
Остров Брава был открыт в 1462 г. португальскими мореплавателями, первое поселение появилось в 1573 г. Заселение Брава активизировалось после разрушительного извержения вулкана Фогу на соседнем одноимённом острове в 1675 или в 1680 г. В конце XVIII и XIX веке вблизи островов Фогу и Брава процветал американский китобойный промысел. Местные жители часто становились матросами американских судов, которым было необходимо пополнить свои команды. По прибытии в США многие кабовердианцы оседали в новой стране. С тех пор в США существует целая община выходцев из Кабо-Верде.

Административное деление

Экономика 
Остров известен своим экзотическим промыслом — выращиванием , что наряду с рыболовством остаётся главной статьёй доходов местных жителей.

Население острова составляет около 6,0-6,5 тыс. чел. Главным населённым пунктом является посёлок  примерно с 1,8 тыс. жителей. На острове имеются школы, лицей, соборы и одна площадь, носящая имя поэта и композитора морна , родившегося на Брава. Весьма существенную финансовую помощь островитянам оказывают эмигрантские организации в США и странах Западной Европы.

На острове был открыт аэропорт (1992), но в 2004 г. из-за преобладания сильных ветров регулярные полёты прекратились, и он был закрыт.

Примечания

Литература 
 Touristic Guide Cape Verde 2010. Touristischer Fuehrer Kap Verde.

Ссылки 
 www.caboverde.com 
 Прогулка по о. Брава, фотографии 

Острова Кабо-Верде
Вулканы по алфавиту
Вулканы Кабо-Верде